Na OI 1988. u Seulu u Južnoj Koreji, konačna ljestvica na vaterpolskom turniru je bila sljedeća:

Vaterpolski turnir je bio donekle okrnjen nesudjelovanjem Kube.

Turnir

Skupina A 

21. rujna 1988.

22. rujna 1988.

23. rujna 1988.

26. rujna 1988.

27. rujna 1988.

Skupina B 

21. rujna 1988.

22. rujna 1988.

23. rujna 1988.

26. rujna 1988.

27. rujna 1988.

Poluzavršnica 

30. rujna 1988.

  -  10:14
  -  7:8

Utakmice za odličja 

1. listopada 1988.

Za broncu
  -  13:14

Za zlato
  -  9:7

Konačna ljestvica 

Vaterpolo
Vaterpolo na Olimpijskim igrama
 1988